Se conoce por Ramiro a:

Lugares 
 Ramiro, municipio de la provincia de Valladolid (España);

Personas

Reyes españoles 
Reino de Asturias (o Astur-Leonés):
 Ramiro I de Asturias;
 Ramiro II de León;
 Ramiro III de León;
Reino de Aragón:
 Ramiro I de Aragón;
 Ramiro II de Aragón;

Diplomáticos e ideólogos 
 Ramiro de Maeztu;
 Ramiro Ledesma Ramos;
 Ramiro González Pérez;

Deportistas 
 Ramiro Rodrigues Valente, futbolista brasileño.
 Ramiro Morán Vicente, atleta zamorano.

Artistas 
Ramiro Morán Cacho, mago salmantino